Sonny Clark Trio – album di Sonny Clark pubblicato dalla Blue Note Records nel 1957
Sonny Clark Trio – album di Sonny Clark pubblicato dalla Time Records nel 1960